Tanja Schultz ist der Name folgender Personen:
* Tanja Schultz (Informatikerin) (* 1964), deutsche Informatikerin und Hochschullehrerin
 Tanja Schultz (Bogenschützin)  (* 1967), deutsche Bogenschützin